Ниже представлен список московских футбольных стадионов, отсортированных по алфавиту. В списке также указаны стадионы несуществующие ныне, строящиеся и находящиеся в стадии реконструкции.

Примечания 

Списки спортивных сооружений Москвы
Москва
Списки:Футбол в России